Palazzo Gatto (Napoli)
 Palazzo Gatto (Pagani)